Condes (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Condes (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté